Austria Wien steht für:

 FK Austria Wien, Fußballverein aus Wien
 FK Austria Wien (Frauenfußball), Frauenfußball-Abteilung
 KÖStV Austria Wien, Studentenverbindung in Wien
 SC Austria Wien, Schwimmverein aus Wien